

Cinema 
 Top of the World – film del 1997 diretto da Sidney J. Furie

Musica 
 Top of the World – singolo del 1973 dei Carpenters
 Top of the World – singolo del 1991 dei Van Halen
 Top of the World – singolo del 1998 di Brandy Norwood
 Top of the World – singolo del 2009 delle Pussycat Dolls
 Top of the World – singolo del 2011 dei The Cataracs con la collaborazione di Dev